Бернал има више значења:

 Бернал (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бернал (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Бернал (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бернал (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бернал (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Бернал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику